Rethwisch (Steinburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Rethwisch (Stormarn), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Rethwisch (Börgerende-Rethwisch), een plaats in de Duitse gemeente Börgerende-Rethwisch in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren